Insgesamt 96 Spielerinnen nahmen an der Qualifikation für die Australian Open 2013 im Dameneinzel teil, die vom 10. bis 12. Januar stattfand. Die Qualifikationsrunden erbrachten die folgenden Ergebnisse:

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 

2013
Dameneinzel (Qualifikation)